Усермаатренакт (д/н — 1155 до н. е.) — давньоєгипетський політичний та військовий діяч, верховний жрець Амона у Фівах близько 1172—1155 роках до н. е.

Життєпис 
Походив зі знатного фіванського роду. Син Мерібаста I, великого доглядача Будинку та жерця Хемену. Здобув гарну освіту, мав знання військовика. Очолював Дів стрільців. За правління фараона Рамсеса III брав участь у війнах з народами моря. Відзначився у війнах у Палестині та Сирії. Потім очолив закордонні землі. Успішна кар'єра сприяла призначенню головконокомандувачем військ в Азії. Це були найзагартованіші загони.

Про нього є згадка в Тель ель-Ретада (в Ваді-Тумілат, гирло Ніла), на місці якої була єгипетська фортеця. Успішні військові дії сприяли збільшенню впливу Усермаатренакта. 

Водночас зробив кар'єру від жерця Амона в місті Джаха до Першого пророка (жерця) Амона у Фівах. Після смерті близько 1172 року до н. е. верховного жерця Амона Бакенхонсу II зумів обійняти його посаду. Цьому також сприяло одруження Усермаатренакта з представницею роду Бакенхонсу-Ромароя. Перебував на посаді до 1155 року до н. е. Завдяки цьому зміцнив позиції свого роду в Фіванській області. Новим верховним жерцем став брат Усермаатренакта — Рамсеснахт.

Джерела 
 R. Wilkinson, The Complete Temples of Ancient Egypt (New York, Thames & Hudson, 2000)
 Beamte Ramses III.

Верховні жерці Амона
Воєначальники Стародавнього Єгипту